Parkinson je lahko:
 Graham Beresford Parkinson, general
 Cecil Parkinson, politik
 James Parkinson, zdravnik

Glej tudi 
 seznam priimkov (P)
 Parkinsonova bolezen